Edmundo Leopoldo Federico, Príncipe de Schwarzenberg (Viena, 18 de noviembre de 1803 - Castillo de Orlík, 17 de noviembre de 1873), fue el último Mariscal de Campo austriaco creado en el siglo XIX.

Biografía 

Era el hijo menor del famoso Mariscal de Campo Carlos Felipe de Schwarzenberg, quien ganó la Batalla de Leipzig en 1813 contra Napoleón Bonaparte. Edmundo entró en el Ejército austrohúngaro en 1821, era coronel en 1836 y mayor general en 1844. En 1848 luchó en Italia como comandante de una brigada a las órdenes de Joseph Radetzky von Radetz. Se distinguió en la batalla por Milán y recibió, el 4 de agosto de 1848, la Orden Militar de María Teresa. Poco después, fue enviado a Hungría donde tomó parte en la campaña de invierno de 1848/49.

Al estallar la Segunda Guerra por la Independencia Italiana en 1859, comandó el 3.º Cuerpo de Ejército en la Batalla de Solferino. Después de esto, fue comandante general en Austria, Salzburgo y Steiermark, hasta que fue relevado de su mando en 1860 por "razones de salud".

En 1862, fue nombrado caballero de la Orden del Toisón de Oro, y el 18 de octubre de 1867 Mariscal de Campo, en ocasión de la inauguración de una estatua de su padre en la Schwarzenbergplatz en Viena.

Mariscales de campo de Austria
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Príncipes de Austria
Nacidos en Viena
Casa de Schwarzenberg
Militares de Austria del siglo XIX